

Personnalités 

 Charles Pistre (né en 1941), homme politique français, député du Tarn ;
 Henri Pistre (1900-1981), prêtre catholique et entraîneur français de rugby à XV ;
 Marcel Pistre (1917-1987), peintre français figuratif puis abstrait.

Noms dérivés  
 Valode et Pistre, cabinet d'architecture.